Байбоз — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байбоз — село в Индерском районе Атырауской области.
 Байбоз — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.